Соревнования Маккабиады 2017 по хоккею с шайбой прошли с 5 по 16 июля в Паис Арене, Иерусалим, в 3-х возрастных категориях: юниоры до 18 лет, открытый турнир для хоккеистов от 18 до 40 лет и турнир мастеров, для спортсменов старше
40 лет.
На турнире участвовали сборные Израиля, Канады, США, России, Украины и Германии.

Медали

Общий зачёт

Юниоры 
На первом этапе состоится двухкруговой турнир, после которого команды, занявшие первое и второе место в группе, сыграют в финальном матче.

Групповой турнир 

Время местное (летнее) (UTC+3).

Финал

Rosters 
 Canada
Cameron Litwin,
Cameron Weitzman,
Carson Modlin,
Daniel Torch,
Dustin Pulver,
Dylan Kruss,
Elijah Pilosof,
Eric Meche,
Harley Michaels,
Hunter Litman,
Jake Sigal,
Jeremy Glied-Beliak,
Jordan Zweig,
Joshua Forberg,
Kyle Oberfeld,
Max Mclean,
Maxwell Gerlock,
Noah Heisler,
Saul Khalifa,
Shea Gorenstein,

 Israel
Ben Haver,
Benjamin Orgil,
Boris Dvorkin,
Dan Hofman,
Daniel Levin,
Daniel Marziko,
Daniel Merkulov,
Daniil Zilber,
Danil Nykhaychuk,
Egor Valeev,
Gal Tamir,
Gur Sever,
Itay Mostovoy,
Maias Sabag,
Marom Avraham,
Maxim Bachinski,
Raz Werner,
Shahar Lavon,
Tomer Aharonovich,
Tomer Vinitski,
Yehonatan Reisinger,
Yuval Halpert

 USA
Aaron Kellner,
Alec Rovitz,
Ari Lerman,
Aydin Schwetz,
Ben Buium,
Benjamin Tartakovsky,
Elias Cohen,
Eric Gayzler,
Ethan Gorelkin,
Hayden Fried,
Isaiah Kahn,
Jacob Abene,
Jacob Lakatos,
Jacob Lefton,
Jacob Mehl,
Jacob Schapira,
Jaxon Perlmutter,
Noah Gold,
Noah Petak,
Simon Mandel,
Zachary Richterman

Турнир Ветеранов

Групповой турнир 

Время местное (летнее) (UTC+3)

1/2 Финала 
Время местное (летнее) (UTC+3)

Матч за 3-е место 
Время местное (летнее) (UTC+3)

Финал 
Время местное (летнее) (UTC+3)

Roster 
 Canada
Aaron Cohen
Anthony Kirstein
Avi Steinberg
Brian Mendelson
Brian Wilks
Cory Gelmon
David Davidson
Earl Morris
Howard Manis
Jeffery Farkas
Jonathan Levy
Launy Schwartz
Laurie Litwin
Leonard Asper
Paul Gurza
Robbie Manis
Ron Fine
Russell Masters
Shawn Frydberg
Steven Forberg

 USA

Aaron Vickar
Craig Izenstark
Daniel Lerman
David Rosenfeld
David Wit
Douglas Sharfstein
Gregory Busch
Jason Kurland
Jeremy Freid
Joshua Bluman
Marc Lerman
Robert Master
Robin Solomon
Steven Cohen
Steven Kohn
Todd Lewis
William Lerman
Willie Zimberoff

 Ukraine

Alex Zhitnik
Andrii Savchenko
Andrii Sriubko
Ievgenii Svyrydov
Igor Kazymyrov
Mykola Maiko
Oleg Grygoriev
Oleh Ryabenko
Oleksandr Matviichuk
Oleksii Bernatskyi
Oleksiy Lazarenko
Roman Salnikov
Roman Yehorov
Sergii Razin
Sergiy Kharchenko
Vitalii Bychkov
Vladyslav Brul
Yurii Makarov
Yurii Nazarenko

Открытый турнир

Рефери 
Список рефери, которые обслуживали открытый турнир Маккабиады.

  Andrey Simankov
  Gil Tichon
  Ilya Schevchenko
  Alexander Klein
  Anton Peretyatko
  Leonid Shafarenko

  Maxim Toode
  David Taveroff
  Ross Meltzer
  Oleksander Govorun

Групповой турнир 

Время местное (летнее) (UTC+3)

Матч за 3-е место 
Время местное (летнее) (UTC+3)

Финал 
Время местное (летнее) (UTC+3)

Roster 
 Russia

Aleksei Lozinskii
Anatolii Iuzhaninov
Arsenii Erokhin
Artem Sursov
Artem Vysheslavtsev
Danil Kudashev
Eduard Kleyman
Evgenii Arskii
Evgenii Popitichussia
Igor Kostiukov
Ilia Glushkov
Ilvir Nuriakhmetov
Mikhail Popov
Nikita Iuzhaninov
Oleg Bryndin
Radmir Sakaev
Roman Dolgikh
Roman Khammatov
Sergei Abramov
Sergei Demshin
Vasilii Vinogradov

 Canada
(9) Aaron Berisha (F)
(53) Beni Berisha (F)
(88) Billy Seligman(F)
(18) Corey Kalk (F)
(7) Daniel Radke (F)
(2) Devon Becker (D)
(16) Jacob Hanlon (F)
(6) Jacob Meltzer (D)
(39) Jake Danson (G)
(19) Jonah Goodman (F)
(87) Jordan Simon (F)
(13) Kyle Becker (D)
(71) Matthew Shuckett (F)
(27) Ryan Kruss (D)
(66) Taylor Carnevale (D)
(31) Zachary Springer (G)
(26) Zachary Smith (D)
(33) Zachary Sternberg (D)

Coach Shell Adam

 USA
Benjamin Pulley
Benjamin Sharf
Carter Horwitz
Chad Goldberg
David Jacobson
Eric Israel
Ethan Cohen
Jacob Rivera
Jacob Schechter
Jonathan Lazarus
Joseph Shecter
Joshua Beck
Joshua Dickman
Luke Rivera
Matthew Mendelson
Max Blitz
Max Kalter
Max Lerman
Nick Rivera
Sammy Bernard-Boymel
Tyler Levine
Zachary Feldman

 Germany

Alexander Budyanskiy
Alexander Gottlieb
David Jeitner
David Levin
David Ressler
Feodor Boiarchinov
Jonathan Rose
Lior Balogh
Nikita Taratin
Sean Jagermann
Sebastian Pritykin
Sergei Krasnodomski
Vladislav Galkin

Медалисты

См. также

Примечания

Ссылки 
 Хоккей с шайбой. Регламент турнира  (Архив)
 

 Результаты и статистика на сайте команды Хоукс Хайфа

Маккабиада 2017
Маккабиада 2017
Маккабиада 2017
Хоккей с шайбой
Хоккей с шайбой на Маккабиадах